Појам "Исар" може се односити на:

 Исар (тврђава) - тврђава у Штипу (Македонија)
 Изар - река у Немачкој